USS Wisconsin — кораблі ВМС США, названі на честь штату Вісконсин.

 USS Wisconsin (BB-9) — броненосець типу «Іллінойс». Збудований у 1901 році. Зданий на злам у 1921 році.
 USS Wisconsin (BB-64) — лінійний корабель типу «Айова». На службі протягом 1944-1991 років. У 1992 році перетворений на корабель-музей
 USS Wisconsin (SSBN-827) — планований підводний човен типу «Коламбія». 

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни